Vahldiek ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Vahldiek (1826–1902), deutsche Malerin
 Hermann Vahldiek (1887–1969), deutscher Politiker (SRP)
 Johannes Vahldiek (1839–1914), deutscher Maler

Siehe auch:
 Vahldieck